Hayrulla Toshpulatovich Karimov - em russo, Хайрулла Тошпулатович Каримов (Namangan, 22 de abril de 1978) é um ex-futebolista uzbeque que atuava como zagueiro.

Carreira em clubes 
Em 20 anos como profissional, jogou a maior parte de sua carreira, iniciada em 1996 no Navbahor Namangan, pelo Bunyodkor, onde chegou em 2008, egresso do Mash'al Mubarek. Pelos Qaldirg'ochlar, foi tricampeão nacional em 2008, 2009, 2011 e 2013, conquistou o tricampeonato da Copa do Uzbequistão, em 2008, 2012 e 2013, mesmo ano em que venceu uma Supercopa.

Jogou ainda pelo Nasaf Qarshi e voltou ao Navbahor Namangan antes de encerrar a carreira aos 39 anos.

Seleção 
Karimov jogou 15 partidas pela Seleção do Uzbequistão, tendo disputado a Copa da Ásia de 2007.

Links
 

Futebolistas do Uzbequistão
Futebolistas do FC Bunyodkor
Jogadores da Seleção Uzbeque de Futebol